Addison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Addison Township (Illinois)
 Addison Township (Indiana)
 Addison Township (Michigan)
 Addison Township (Nebraska)
 Addison Township (North Dakota)
 Addison Township (Ohio)
 Addison Township (Pennsylvania)